Andriej Wasiljewicz Iwanow (1888–1927) – rosyjski i radziecki polityk
 Andriej Jewgienjewicz Iwanow (1967–2009) – rosyjski piłkarz
 Andriej Iwanow (ur. 1973) – rosyjski narciarz
 Andriej Aleksiejewicz Iwanow (ur. 1988) – rosyjski piłkarz